Empire — многозначный термин:

Издания 
 Empire — журнал о популярном кинематографе.

Музыка 
 Empire — альбом британской группы Kasabian.
 Empire — альбом американской прогрессив-метал группы Queensrÿche 1990 года.
 «» — сингл группы Kasabian.
 «Empire» — второй сингл колумбийской певицы Шакиры.

Игры 
 Empire — компьютерная пошаговая стратегическая игра 1977 года.
 Empire — компьютерная пошаговая стратегическая игра 1972 года.
 Empire: Total War — компьютерная пошаговая стратегическая игра 2009 года.
 Empire — сетевой многопользовательский шутер для системы PLATO, созданный в 1973 году.
 Empire — российская киберспортивная организация.

См. также 

 Ампир
 Империя